Ceresini – abitanti di Ceres (Brasile)
Ceresini – abitanti di Ceres (Italia)